Bukarest-Északi pályaudvar
 Marosvásárhely-Északi pályaudvar (Kisállomás)
 Párizs, Északi pályaudvar (Gare du Nord)
 Temesvár-Északi pályaudvar
 Józsefvárosi pályaudvar (Budapest) - a pályaudvar elnevezése az 1900-as évek elején Északi pályaudvar volt.